Artigue steht für:

 Artigue, eine südfranzösische Gemeinde im Département Haute-Garonne

Artigue ist der Familienname folgender Personen:

 Albert-Émile Artigue (1850–1927), argentinisch-französischer Maler, Lithograf, Plakatkünstler und Kunstpädagoge
 Michèle Artigue (* 1946), französische Mathematikdidaktikerin